Top Country Albums 1982 — это список кантри-альбомов №1 в США в 1982 году, созданный на основе еженедельных хит-парадов журнала Billboard

История 
22 недели на первом месте пробыл диск Вилли Нельсона и таким образом, альбом этого исполнителя стал в 3-й раз лучшим диском года в стиле кантри (ранее 1976, 1978, 1982). Этот рекорд был побит только в 1998 году Гарт Бруксом. Лучшими по суммарным итогам 1982 года по данным журнала Billboard стали кантри-альбомы: 1) Always on My Mind (Вилли Нельсон), 2) Feels So Right (Alabama), 3) Mountain Music (Alabama).

Примечания

Литература 
Whitburn, Joel, "The Billboard Book of Top 40 Country Hits," 2nd ed. Billboard Publications, 2006. (ISBN 0-8230-8291-1)
Roland, Tom, "The Billboard Book of Number One Country Hits," Billboard Books, Watson-Guptill Publications, New York, 1991. (ISBN 0-82-307553-2)

Ссылки 
Top Country Albums на сайте www.billboard.com

Чарты Billboard 1982 года
Списки кантри-альбомов Billboard
Списки альбомов № 1 1982 года
1982 год в музыке США